Wydarzenia
 Bitwa pod Tippecanoe (1811) między konfederacją Indian i wojskiem amerykańskim w okresie powstania Tecumseha, która rozegrała się w pobliżu obecnej miejscowości Battle Ground w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe.

Miejscowości w USA:
 Tippecanoe – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Tippecanoe (ang. Tippecanoe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tippecanoe (ang. Tippecanoe County) – w stanie Indiana
Rzeki
 Tippecanoe (rzeka) – rzeka w stanie Indiana, jeden z dopływów Wabash.